Gustav Tammann ist der Name folgender Personen:

*Gustav Tammann (Chemiker) (1861–1938), deutsch-baltischer Chemiker
Gustav Andreas Tammann (1932–2019), deutscher Astronom